Марафон у мужчин на Играх Содружества 2014 года состоялся 27 июля.

Трасса марафона состояла из двух кругов, которые проходили по центральным улицам Глазго.

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2014